Blood rites ("riti di sangue" in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Blood Rites – film del 1968 diretto da Andy Milligan

Letteratura 
 Blood Rites – romanzo di Jim Butcher del 2004
 Blood Rites – romanzo di S. J. Rozan del 2012